Пиједра Бола има више значења:

 Пиједра Бола (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Бола (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бола (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бола (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бола (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бола (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бола (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бола (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бола (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бола (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Бола (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Бола (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Бола (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пиједра Бола (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пиједра Бола (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пиједра Бола (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пиједра Бола (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Бола (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пиједра Бола (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пиједра Бола (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пиједра Бола (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику